50 лет Побе́ды в Вели́кой Оте́чественной войне́ 1941—1945 годов:

 «50 лет Победы» (ледокол).
 Медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
 Проспект 50 лет Победы (Лениногорск).